Collera se puede referir a
 Collera, una parroquia en el Principado de Asturias (España).
 Collera (arnés) o collar de caballos, parte de un arnés de caballo utilizada para distribuir la carga en el cuello y hombros.